Verbandsgemeinde Waldsee – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz (1972–2014)
 Verbandsgemeinde Waldsee – dawna gmina zbiorowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz (2014–2015)

Zobacz też:
 Waldsee